Поль Ле Жён (; июль ,  — , ) — французский иезуит и миссионер XVII века, первым описавший Канаду в «Реляциях иезуитов».

Ле Жён родился в семье гугенотов в Витри-ле-Франсуа в 1591 году, и обратился в католицизм в возрасте шестнадцати лет. Во время учебы Ле Жён проявил большой интерес к миссиям и убедился, что образование является ключевым элементом любой успешной попытки распространения христианства.

В 1624 году Ле Жён был рукоположен, а в 1632 году он был назначен начальником миссии иезуитов в Канаде.

См. также 
 Реляции иезуитов

Примечания 

Историки по алфавиту
Историки Франции
Историки XVII века
Персоналии:Новая Франция